Partage peut faire référence à :

Aéronautique 
partage de code, une pratique commerciale utilisée par les compagnies aériennes régulières.

Arts 
 Partage de midi est un drame en trois actes de Paul Claudel.
 Partages, un roman de Gwenaëlle Aubry paru en 2012.

Associations 
 Partage, association étudiante de promotion de l'égalité des chances.

Cryptologie 
  partage de clé secrète de Shamir (), un algorithme de cryptographie ;
 partage de secret ou secret réparti, distribution d'une donnée secrète entre plusieurs dépositaires.

Droit 
 partage, un terme du droit des successions en France.

Économie 
 partage de la valeur ajoutée, constitué par la répartition de la valeur ajoutée produite entre les facteurs de production.

Halieutique 
 partage du poisson, la répartition des captures d'une pêche entre les membres de l'équipage, en général en guise de salaire.

Informatique 
 partage administratif, les répertoires réseau partagés par défaut sur les systèmes d'exploitation Windows ;
 partage de fichiers, une technique consistant à distribuer ou à donner accès, à distance, à des données numériques. Voir aussi partage de photographies ;
 partage de fichiers en pair à pair (), un réseau qui permet de partager des fichiers entre plusieurs ordinateurs connectés entre eux par Internet ;
 partage de signets ou social bookmarking, une façon pour les internautes de stocker, de classer, de chercher et de partager leurs liens favoris ;
 Le partage ou partage de structure est une technique d'économie de la mémoire et du temps de calcul dans les programmes informatiques.  Elle comporte plusieurs variantes :
 le partage horizontal partage les sous-structures pour former un graphe orienté acyclique,
 le partage vertical représentent par des graphes avec cycles les termes infinis, comme ceux engendrés dans des appels récursifs,
 le partage maximal () partage toutes les structures identiques créées au cours de l'algorithme,
partage de Wi-Fi
 Bouton Partage (Facebook)

Mathématiques 
 partition d'un entier (parfois aussi appelée partage d'un entier), une décomposition de cet entier en une somme d'entiers strictement positifs (appelés parties), à l'ordre près des termes ;
  théorie du partage est une théorie mathématique destinée à résoudre le problème économique de la partition équitable d'une ressource.

Politique 
  partage de Babylone (ou accords de Babylone ou partition de Babylone), l'attribution des territoires d'Alexandre le Grand à ses généraux après sa mort en -323 ;
 partage de Verdun : au traité de Verdun, conclu en , les trois fils survivants de Louis le Pieux, petits-fils de Charlemagne, se partagent ses territoires, c'est-à-dire l'empire carolingien, ce qui crée trois royaumes.
 partage de l'Angleterre en 1066, par Guillaume le Conquérant ;
 partage de l'Afrique, le processus de compétition territoriale entre les puissances européennes en Afrique, partie du mouvement général de colonisation de la fin du .
 partages de la Pologne, les annexions successives du territoire de la Pologne-Lituanie au  par l'Empire de Russie, le Royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche ;
 partage des compétences au Canada, l'une des caractéristiques principales du fédéralisme canadien ;
répartition des sièges :
pour le Parlement européen, la répartition des sièges électoraux dans le Parlement européen entre les États membres de l'Union européenne ;
dans le cadre d'un scrutin proportionnel plurinominal ;
 partage du temps de travail, une idée et une revendication politique qui préconise la diminution du temps de travail des travailleurs ayant un emploi pour réduire le chômage en augmentant le nombre de travailleurs.

Religion 
Dans le christianisme, le partage signifie l'Eucharistie.

Sociologie 
 partage social des émotions, la tendance d'un sujet à raconter à autrui une expérience émotionnelle.

Voir aussi